Antiochos, Antiochus eller Antiokos  kan avse flera kungar i Seleukidiska riket:

Antiochos I (281  f.Kr.–261  f.Kr.)
Antiochos II (261  f.Kr.–246  f.Kr.)
Antiochos III (223  f.Kr.–187  f.Kr.)
Antiochos IV (175  f.Kr.–164  f.Kr.)
Antiochos V (164  f.Kr.–162  f.Kr.)
Antiochos VI (145  f.Kr.–142  f.Kr.)
Antiochos VII (139/138  f.Kr.–129  f.Kr.)
Antiochos VIII (123  f.Kr.–96  f.Kr.)
Antiochos IX (114  f.Kr.–95  f.Kr.)
Antiochos X (95  f.Kr.–83  f.Kr.)
Antiochos XI (95  f.Kr.–92  f.Kr.)
Antiochos XII (87  f.Kr.–84  f.Kr.)
Antiochos XIII (69  f.Kr.–64  f.Kr.; avliden 58  f.Kr.)

Det kan också avse:
Antiochos (general), 300-talet f.Kr. Makedonsk general och förfader till den seleukidiska dynastin.
Antiochos från Askalon (ca 125 f.Kr. - ca 68 f.Kr.), grekisk filosof.